En charpente métallique, une cornière désigne toute espèce de barre de fer dont la section est recourbée en équerre, quelle qu'en soit la destination, mais principalement utilisée pour renforcer les angles.
 Sur un bâtiment, une cornière est le canal de tuiles ou de plomb, qui est la jointure de deux pentes de toit et qui en reçoit les eaux.
 Une cornière est l'équerre de fer attachée à l'angle d'un coffre.
 En imprimerie, les cornières sont des équerres en fer attachées aux angles du marbre d'une presse d'imprimerie pour fixer et maintenir la forme.
 En urbanisme, on appelle cornière la partie couverte sous les arcades de la place centrale des bastides du sud-ouest de la France.
 En héraldique, une cornière est un meuble représentant une poignée métallique en forme d'omega.